PSR est un sigle, qui signifie :

 en aéronautique, le code AITA de l'aéroport des Abruzzes, à  Pescara, en Italie ;
 en astronomie, pulsar (voir désignation des pulsars), ou  (voir PKS) ;
 en politique :
parti socialiste révolutionnaire ;
parti Sam Rainsy, principale formation d'opposition au Cambodge.
 en sécurité routière, prompt secours routier ;
 premier secours relevage (sur les plaques d'immatriculation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris) ;
 Primary Surveillance Radar en anglais, voir radar primaire ;
 , un ensemble de recommandations pour programmer en PHP, publié par le PHP Framework Interop Group ;
 en grammaire, proposition subordonnée relative